Funkel ist der Familienname von

Friedhelm Funkel (* 1953), deutscher Fußballspieler und -trainer
Wolfgang Funkel (* 1958), deutscher Fußballspieler und -trainer